Średni Wierch (616 m) – szczyt w Beskidzie Niskim
 Średni Wierch (1114 m) – szczyt w Gorcach
 Średni Wierch (881 m) – szczyt na Pogórzu Spisko-Gubałowskim